Онохара (Каґава)
Острів Онохара